Die National Bank Financial Group Open 2011 fanden vom 19. bis 25. März 2011 in Montreal, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Kategorie International 35. Es war mit 35.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Laurens Jan Anjema, der im Halbfinale gegen Hisham Mohd Ashour ausschied. Turniersieger wurde ebenfalls Ashour, der im Endspiel David Palmer mit 9:11, 11:7, 11:3 und 11:6 bezwang.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt David Phillips einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2010/11
2011